Ахмадиев — тюркская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Ахмадиев, Ердос Жексембиевич (род. 1985) — казахстанский лыжник, трехкратный чемпион Казахстана, знаменосец сборной Казахстана на Олимпийских Играх в Сочи.
 Ахмадиев, Вафа Исхакович (1937—1983) — башкирский поэт, литературовед. Кандидат филологических наук (1970). Члена Союза писателей БАССР.
 Ахмадиев, Мурат Абдуреимович — казахстанский певец и музыкант, основатель и руководитель ВИА «Яшлык».
 Ахмадиев, Копен Кабылкасымович — казахстанский военный деятель, генерал-лейтенант.



См. также 
 Ахмадеев